Paul Uhle ist der Name folgender Personen:

* Paul Uhle (Mediziner) (1827–1861), deutscher Pathologe
 Paul Uhle (Archivar) (1856–1930), deutscher Pädagoge und Archivar